Кэти Юлендер (, род. 17 июля 1984 года, Вейл, Колорадо) — американская скелетонистка, выступающая за сборную США с 2002 года. Участница двух зимних Олимпийских игр, неоднократная чемпионка национального первенства, двукратная обладательница Кубка мира, чемпионка мира в одиночном разряде и в составе смешанной команды по бобслею и скелетону.

Биография 
Кэти Юлендер родилась 17 июля 1984 года в городе Вейл, штат Колорадо. Её отец был известным бейсболистом и впоследствии тренером команды «Кливленд Индианс», в память об отце она носит на шее чемпионское кольцо, выигранное в сезоне 1972 года в составе клуба «Цинциннати Редс». Свою любовь к зимним видам спорта Кэти унаследовала от матери, инструктора по катанию на лыжах с тридцатилетним стажем. Скелетоном она стала серьезно заниматься с 2002 года, когда этот вид спорта был вновь включён в олимпийскую программу и стал быстро развиваться в США, особенно в родном для Юлендер Колорадо. Позже девушка переехала в Лейк-Плэсид, где зачислилась в санно-бобслейную школу и приступила к тренировкам на местной трассе.

На молодёжном чемпионате мира 2003 года в немецком Кёнигсзее начинающая скелетонистка заняла седьмое место, а годом спустя уже взяла серебро. В сезоне 2005/06 завоевала две бронзовые медали на этапах дебютного Кубка мира, заняла в общем зачёте четвёртое место и удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Турине, где финишировала шестой. В 2007 году на мировом первенстве в швейцарском Санкт-Морице выиграла бронзу, кроме того, завершила сезон обладательницей Кубка мира. На чемпионате мира 2008 года в немецком Альтенберге взяла сразу две медали, бронзовую в одиночном женском разряде и серебряную в состязаниях смешанных команд по бобслею и скелетону, а также вновь оказалась первой в общем зачёте Кубка мира.

2009 год выдался очень тяжёлым, поскольку в феврале от рака кости умер отец Кэти, и ей пришлось пропустить значительную часть тренировок. На подготовку к чемпионату мира осталось всего две недели, этого явно не хватало, и, как результат, Юлендер финишировала лишь седьмой. В апреле во время неудачной поездки на снегоходе спортсменка сильно повредила коленную чашечку, в августе травма усугубилась ещё одним переломом, и в итоге девушке пришлось перенести шесть операций на ноге. При всём при том, несмотря на все невзгоды, в общем зачёте Кубка мира ей удалось занять седьмое место, что позволило поехать на Олимпийские игры в Ванкувер. Без проблем пройдя квалификацию, в ходе основных заездов она, тем не менее, показала лишь одиннадцатое время.

Триумфальным для Кэти Юлендер получился чемпионат мира 2012 года в родном Лейк-Плэсиде, где она завоевала золото в женском одиночном разряде и в составе смешанной команды, став чемпионкой мира сразу в обеих этих дисциплинах. Ныне проживает в городе Брекенридж, помимо скелетона катается на лыжах, сноуборде, кайтборде, увлекается фотографией, литературой, кинематографией. Учится в Колорадском горном колледже, где изучает естественные науки. Юлендер планировала участвовать в летней Олимпиаде в Лондоне, надеялась выступить там в тяжёлой атлетике, но не прошла отбор. Ранее в этом виде спорта она уже занимала третье место в категории до 63 кг на первенстве США. После окончания спортивной карьеры мечтает стать продюсером или писательницей.

1 февраля 2018, после того как Спортивным арбитражным судом (CAS) было вынесено оправдание российских спортсменов, обвинённых в нарушении антидопинговых правил на олимпиаде в Сочи в 2014 году со стороны МОК, Юлендер Кэти высказала своё мнение о них — «Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания.».

Примечания

Ссылки 
 
 

Скелетонисты США
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по скелетону
Чемпионы мира в смешанной команде по бобслею и скелетону